Sociëteit De Vereeniging (Baarn)
 Sociëteit De Vereeniging (Den Haag)
 Sociëteit Vereeniging (Haarlem)
 Sociëteit De Vereeniging (Nijmegen)
 Sociëteit De Vereeniging (Utrecht)